Elmdale kan syfta på:

 Elmdale, Kansas
 Elmdale, Minnesota